Яркополенский сельский совет

 Яркополенский сельский совет — сельсовет Кировского района Крыма
 Яркополенский сельский совет — сельсовет Джанкойского района Крыма